SFI est un sigle pour :
 La Société financière internationale, créée en 1956 ;
 Le , centre de recherche et de formation créé à l'initiative de l'association des banques suisses ;
 L'Institut de Santa Fe (Santa Fe Institue) ;
 Société française d'investigation, créée en 2008 ;
 Le Svenska Filminstitutet, institut suédois du film.